Pfeffer es un apellido alemán que significa "pimienta" y puede referirse a:
 Franz Felix Pfeffer von Salomon
 Fritz Pfeffer
 Karl Pfeffer-Wildenbruch
 Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer

 Hasenpfeffer